Gianni es un nombre, abreviativo de Giovanni (Juan), y un apellido también de idioma italiano.

Personas con el nombre Gianni 

 Giannis Antetokounmpo,baloncestista griego
 Gianni Agnelli, empresario italiano.
 Gianni Alemanno, político italiano.
 Gianni Bella, cantautor italiano.
 Gianni Bertolotti, baloncestista italiano.
 Gianni De Biasi, futbolista italiano.
 Gianni Bugno, ciclista italiano.
 Gianni da Ros, ciclista italiano.
 Gianni De Magistris, jugador de waterpolo italoano.
 Gianni Faresin, ciclista italiano.
 Gianni Guigou, futbolista uruguayo.
 Gianni Lambertini Maldonado, ingeniero industrial chileno.
 Gianni Lancia, piloto e ingeniero italiano.
 Gianni Lunadei, actor italo-argentino.
 Gianni Lonzi, jugador de waterpolo italiano.
 Gianni Meersman, ciclista belga.
 Gianni Minà, periodista y escritor italiano.
 Gianni Morandi, cantante italiano.
 Gianni Morbidelli, piloto italiano de Fórmula 1.
 Gianni Motta, ciclista italiano.
 Gianni Nazzaro, cantante y actor italiano.
 Gianni Nicchi, mafioso italiano.
 Gianni Raimondi, tenor italiano.
 Gianni Rivera, futbolista italiano.
 Gianni Parziale, escultor y pintor italo-brasileño
 Gianni Rodari, escritor y maestro italiano.
 Gianni Poggi, tenor italiano.
 Gianni Russo, actor estadounidense.
 Gianni Vattimo, filósofo italiano.
 Gianni Versace, diseñador de moda italiano.
 Gianni Mansilla, licenciado en historia.

Personas con el apellido Gianni 
 Nicolás Gianni, futbolista argentino.

Nombres italianos
Nombres masculinos
Hipocorísticos masculinos